„Tactique” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Tactique” – bryg typu Tactique z lat 30. XIX wieku, w służbie w latach 1839–1858
 „Tactique” – kanonierka typu Pique z lat 60. XIX wieku, w służbie w latach 1863–1886, sprzedana następnie Urugwajowi, gdzie służyła pod nazwą „General Suárez”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów